Балазар () — португальська власна назва.

Топоніми

Балазар (Гімарайнш) — парафія.
 Балазар (Повуа-де-Варзін) — парафія.